Pyronia pilosellae är en fjärilsart som beskrevs av Fabricius 1775. Pyronia pilosellae ingår i släktet Pyronia och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade.

Källor 

Praktfjärilar
pilosellae